Desábato ist der Familienname folgender Personen:

 Andrés Desábato (* 1990), argentinischer Fußballspieler